Mahamadou Cissé ist der Name folgender Personen:

* Mahamadou Cissé (Filmemacher) (* 1951), malischer Filmemacher 
 Mahamadou Cissé (Politiker), malischer Politiker 
 Mahamadou Cissé (Fußballspieler) (* 1987), malischer Fußballspieler